Акоп Степанович Степанян (род. 6 мая 1986 года) — российский боец смешанных единоборств армянского происхождения. Мастер спорта по боксу, тхэквондо, кикбоксингу и АРБ. Участник проекта «Борцовский клуб», организованного его тренером по смешанным единоборствам Сергеем Никитиным на сайте YouTube.

Absolute Championship Berkut 
15 февраля 2017 года Акоп Степанян заключил контракт с лигой АСВ, пополнив ростер полулёгкого веса.

Достижения 
 Чемпион России по Тхэквондо 2002 г.
 Чемпион России и серебряный призёр Европы по Кикбоксингу 2004 г.
 Чемпион Москвы и финалист летней спартакиады молодежи 2006 г. по Боксу
 Чемпион России по АРБ 2007 г.
 Победитель 5 этапа «Кубка Содружества Наций», 13.02.2010, г. Нальчик.
 Победитель международного турнира «Кубок Мэра», г. Хабаровск, 07.05.2011.

Absolute Championship Berkut 
Лучший нокаут вечера - ACB 62: Степанян - Круз

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align=center|27-12
| Роман Силагадзе
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|AMC Fight Nights 100: Бикрев - Дазаев
|11 апреля 2021
|align=center|2
|align=center|4:45
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|27-11
| Михаил Гогитидзе
|Техническим нокаутом (удары)
|AMC Fight Nights 99
|25 декабря 2020
|align=center|2
|align=center|0:59
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|26-11
| Шахин Наджафи
|Техническим нокаутом (удары)
|GFC 22: Уланбеков - Матос
|13 декабря 2019
|align=center|2
|align=center|1:35
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|25-11
| Магомед Сулумов
|Решением (единогласным)
|ACB 89 Abdul-Aziz vs. Bagov
|8 сентября 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|25-10
| Эндрю Фишер
|Техническим нокаутом (травма ноги)
|ACB 74 Agujev vs. Townsend
|18 ноября 2017
|align=center|2
|align=center|1:01
|Вена, Австрия
|
|-
|Победа
|align=center|25-9
| Фелипе Круз
|Нокаутом (удар ногой с разворота)
|ACB 62 Stepanyan vs. Cruz
|17 июня 2017
|align=center|1
|align=center|4:38
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|24-9
| Мухамед Коков
|Сабмишном (кимура)
|ACB 57 Yan vs. Magomedov
|15 апреля 2017
|align=center|3
|align=center|0:50
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|24-8
| Тиаго Меллер
|Решением (раздельным)
|League S-70 Plotforma 7th
|21 августа 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|23-8
| Уилл Чоуп
|Решением (раздельным)
|ADW - Abu Dhabi Warriors 4
|24 мая 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center|22-8
| Венер Галиев
|Сабмишном (удушение сзади)
|EFN - Fight Nights Global 45
|22 апреля 2016
|align=center|3
|align=center|3:16
|Уфа, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|22-7
| Леонардо Лаиола
|Техническим нокаутом (удары)
|OFS - Octagon Fighting Sensation 6
|20 ноября 2015
|align=center|1
|align=center|4:59
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-7
| Суньжо Джонг
|Техническим нокаутом (удары)
|FEFoMP - International Tournament in Pankration
|31 октября 2015
|align=center|1
|align=center|0:11
|Южно-Сахалинск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-7
| Андре Уиннер
|Решением (единогласным)
|League S-70 - Plotforma 6th
|29 августа 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-7
| Хелсон Энрике
|Решением (единогласным)
|FEFoFP - Mayor's Cup
|6 июня 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-7
| Мохамед Хассан Бадави
|TKO (удары)
|OFS — Octagon Fighting Sensation 4
|16 мая 2015
|align=center|2
|align=center|4:19
|Ярославль, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-7
| Клейтон Энрикес
|Решением (единогласным)
|FEFoMP — Pankration & Fight Nights 2
|18 апреля 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Владивосток, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-7
| Эдди Ягин
|KO (удар в голову)
|FEFoMP — Russia’s MMA Supercup
|20 декабря 2014
|align=center|2
|align=center|4:44
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-7
| Михаил Кислица
|TKO (удар)
|BF — Baltic Challenge 6
|01 ноября 2014
|align=center|1
|align=center|4:45
|Калининград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-7
| Анатолий Ангеловский
|TKO (Spinning Back-Kick and Punches)
|OFS — Octagon Fighting Sensation 2
|17 октября 2014
|align=center|1
|align=center|2:27
|Ярославль, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-7
| Майк Ричмен
|TKO (удары руками)
|Bellator MMA — Bellator 106
|02 ноября 2013
|align=center|1
|align=center|4:05
|Лонг-Бич, США
|
|-
|Поражение
|align=center|13-6
| Джастин Уилкокс
|Потеря сознания(удушение сзади)
|Bellator MMA — Bellator 99
|13 сентября 2013
|align=center|2
|align=center|2:32
|Темекьюла, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-5
| Крис Саундерс
|ТKO (удар ногой в корпус и удары руками)
|Bellator MMA — Bellator 92
|
|align=center|3
|align=center|3:55
|Темекьюла, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-5
| Марлон Сандру
|Решение (большинство)
|Bellator MMA — Bellator 88
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Далут, Джорджия, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-4
| Вагней Фабиану
|Сдача (рычаг руки)
|BFC — Bellator Fighting Championships 76
|
|align=center|1
|align=center|3:24
|Уинсор, Онтарио, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Ахмед Алиев
|KO (удар)
|League S-70 — Russian Championship finals
|
|align=center|1
|align=center|2:11
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Анатолий Покровский
|KO (удар ногой)
|League S-70 — Russian Championship Semifinals
|
|align=center|2
|align=center|1:50
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
| Антти Виртанен
|Сдача(гильотина)
|LFN 7 — Lappeenranta Fight Night 7
|
|align=center|1
|align=center|0:53
|Лаппеэнранта, Финляндия
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
| Евгений Лахин
|KO(удары)
|League S-70 Fighter
|
|align=center|3
|align=center|3:20
|Омск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
| Дмитрий Ушканов
|Решение (спорное)
|Pankration — Battle of Empires
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
| Бабырбек Самиев
|Сдача (гильотина)
|Universal Fighter — Fights With Rules 3
|
|align=center|1
|align=center|2:35
|Уфа, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-3
| Атхин Чаошен Не
|Решение (единогласное)
|WAFC — Mayor’s Cup 2011
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-3
| Алексей Ёршик
|Решение (единогласное)
|WAFC — Amur Challenge
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Благовещенск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-3
| Михаил Дриновский
|Решение (единогласное)
|Northwestern League of Combat Sambo — Tournament in Memory of Private Korzun
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-3
| Казбек Магомедов
|ТКО (удары)
|Northwestern League of Combat Sambo — Tournament in Memory of Partisan German
|
|align=center|1
|align=center|3:24
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-3
| Андрей Шпота
|КО (удар рукой)
|ProFC — Union Nation Cup 5
|
|align=center|1
|align=center|3:42
|Нальчик, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-3
| Джамал Курбанов
|КО (удар ногой)
|WAFC — Mayor’s Cup in Pankration
|
|align=center|3
|align=center|1:09
|Владивосток, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-3
| Магомед Магомедов
|Сдача (удушение сзади)
|M-1 Challenge — 2009 Selections 5
|
|align=center|1
|align=center|3:30
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-2
| Жамал Курбанов
|Решение (единогласное)
|WAFC — Vladivostok Pankration Open Cup 2009
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Владивосток, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Загалав Махачев
|Сдача (рычаг руки)
|M-1 Challenge — 2009 Selections 2
|
|align=center|1
|align=center|4:55
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Акопа Степаняна на Sherdog (англ.)

Бойцы смешанных единоборств России